Джеймс Эрнест Реншоу (; , Лемингтон, Уорикшир — , Туайфорд, Беркшир) — британский теннисист, шестикратный победитель Уимблдонского турнира в мужском одиночном и в мужском парном разрядах. Брат-близнец и основной соперник в борьбе за титулы Уильяма Реншоу.

Биография 
Родился 3 января 1861 года, в Брэндон Парайд, Лемингтон, Уорикшир, в семье Джеймса Реншоу и его супруги, Эллен Реншоу (в девичестве — Найт), и был на 15 минут старше своего брата-близнеца Уильяма. Образование получил в Челтенхемском колледже.

Умер Эрнест Реншоу в Уолтхем Сент Лоуренс, недалеко от Туайфорда в Беркшир, 2 сентября 1899 года, в возрасте 38 лет, от отравления карболовой кислотой. Хотя было проведено расследование, но, установить принял ли теннисист ядовитое вещество преднамеренно, или же все произошло случайно так и не удалось.

В 1983 году — присоединился к своему брату в Международном зале теннисной славы.

Спортивная карьера 
Впервые выступил на Уимблдонском турнире в 1880, и сразу же дошёл до четвертьфинала, где, в четырёх сетах, потерпел поражение от Эдварда Вудхауза. За свою карьеру на этих соревнованиях одержал всего одну победу в одиночном разряде (в 1888 году Эрнест в матче вызова одолел, в трех партиях, их с братом самого серьёзного соперника, Герберта Лоуфорда), но, кроме этого, он ещё четыре раза играл в финале, где трижды проигрывал своему брату и один раз — Герберту Лоуфорду.
 
Также, вместе с братом, Эрнест пять раз побеждал на Уимблдонских кортах в парном разряде (1884—1886, 1888, 1889; этот рекорд, спустя короткое время, был превзойден братьями Дохерти).

Из других турниров в одиночном разряде Эрнест Реншоу четыре раза выигрывал  (1883, 1887, 1888, 1892), и один раз — соревнования в Prince’s club, в Лондоне. В мужском парном разряде, вместе с Уильямом, он побеждал на Чемпионате Ирландии также четыре раза (1881, 1883, 1884, 1885), в смешанном парном разряде — один раз, в 1887 году, вместе с 16-летней Лотти Дод. Кроме того, Эрнест вместе с братом завоевал три титула на Чемпионате Оксфордского университета, в мужском парном разряде (1880, 1881, 1884; турнир был открыт для всех желающих).

В последний раз братья Реншоу приняли участие в соревнованиях на Уимблдонском турнире в 1893, но, они должны были играть друг против друга уже в первом круге и Уильям отказался от борьбы. Эрнест не смог воспользоваться своим шансом и проиграл во втором круге, со счётом 6-1, 5-7, 1-6, 6-4, 3-6, ирландцу Гарольду Махони.

Турниры Большого шлема

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде: 5 (1-4)

Победы (1)

Поражения (4)

См. также 
 Уильям Реншоу

Примечания

Литература

Ссылки 
 Эрнест Реншоу  на сайте International Tennis Hall of Fame
 Эрнест Реншоу на Tennis Archives
 Wray Vamplew. «Renshaw, William Charles». Oxford Dictionary of National Biography — Издательство Оксфордского университета. 2004-12.

Теннисисты Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Члены Международного зала теннисной славы